SDE är en akronym med flera betydelser:

Socialdemokratiska partiet (Estland)
SDE HF, en ishockeyklubb från Danderyd